A Rodovia dos Metalúrgicos (VRD-001) é uma rodovia municipal de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Com 10 quilômetros de extensão, liga o Centro do município até a Rodovia Presidente Dutra, no bairro Roma I, sendo uma das principais vias de acesso ao município.

Foi construída na década de 1970, como uma alternativa de entrada e saída da cidade. A rodovia atravessa toda a Zona Sul de Volta Redonda. Vários bairros estão às suas margens, como Casa de Pedra - onde se localiza a Praça Oscar Cardoso, a maior do município - Jardim Tiradentes e o Vila Rica.

Na rodovia, também podem ser encontradas diversas indústrias, o Centro de Distribuição, que irá abrigar novos investimentos, e também a Casa de Custódia de Volta Redonda.

Transportes de Volta Redonda